Theodor Ratzenberger ist der Name folgender Personen:

* Theodor Ratzenberger (1840–1879), deutscher Pianist und Dirigent, siehe Edmund Theodor Ratzenberger
 Theodor Ratzenberger (Musikwissenschaftler) (1816–1902), deutscher Musikwissenschaftler